Дикарбонилрутений — неорганическое соединение, 
карбонильный комплекс рутения
с формулой Ru(CO),
аморфное или кристаллическое вещество,
растворяется в воде.

Физические свойства 
Дикарбонилрутений получают в виде нелетучего коричневого аморфного вещества
или летучих кристаллов.

Растворяется в воде.

Литература 
 
 

Карбонильные комплексы рутения
Соединения рутения по алфавиту